"A Minute to Pray and a Second to Die" foi o segundo single lançado do álbum de estreia de Scarface, Mr. Scarface Is Back. Lançado em 28 de Fevereiro de 1992, e produzido por Crazy C e Scarface, o single chegou a duas paradas da Billboard, chegando em 69 na Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks e 13 na Hot Rap Singles. A canção usa um sample de "Inner City Blues", de Marvin Gaye. Um vídeo clipe para a canção foi lançado logo após, que mostra as histórias que Scarface conta cena após cena.

Track listing

A-Side
"A Minute to Pray and a Second to Die" (Radio)- 4:44
"A Minute to Pray and a Second to Die" (Urban Radio)- 4:45
"A Minute to Pray and a Second to Die" (Instrumental)- 4:44

B-Side 
"A Minute to Pray and a Second to Die" (Club mix)- 4:45
"I'm Dead" (Radio)- 2:06
"I'm Dead" (Club mix)- 4:51

Singles de 1992
Canções de hip hop